Сезон 1974/1975 являлся 8-м сезоном Американской баскетбольной ассоциации, который начался 18 октября 1974 года. Регулярный сезон в том году закончился 3 апреля, MVP которого был признан форвард клуба «Нью-Йорк Нетс» Джулиус Ирвинг. Игры плей-офф начались 4 апреля и закончились 22 мая 1975 года, когда клуб «Кентукки Колонелс» переиграл в пятой игре финальной серии до четырёх побед клуб «Индиана Пэйсерс», а MVP плей-офф был признан центровой «Колонелс» Артис Гилмор. Наставник клуба «Денвер Наггетс», Ларри Браун, был признан тренером года, а форвард «Спиритс оф Сент-Луис», Марвин Барнс, — новичком года.

Значительные события

Межсезонья 
До начала старта в Восточном дивизионе произошли изменения: «Мемфис Тэмс» переименовались в «Мемфис Саундс», а «Каролина Кугарз» переехала и стала называться «Спиритс оф Сент-Луис». В Западном дивизионе произошло переименование «Денвер Рокетс» на «Денвер Наггетс».

АБА и НБА продолжали проводить предсезонные выставочные матчи между своими командами. Клубы АБА выиграли 16 матчей из 23, а команды НБА побеждали 7 раз. Среди этих встреч была первая игра «Индиана Пэйсерс» в , в которой они победили «Милуоки Бакс» со счётом 118:115. На матче присутствовало 17287 человек. В составе «Бакс» Боб Дэндридж набрал 46 очков, а Карим Абдул-Джаббар — 26.

Регулярного сезона 
8-й матч всех звёзд был сыгран 28 января 1975 года в Сан-Антонио. Команда Восточного дивизиона победила со счётом 151:124 звёзд «Запада», а MVP этого матча стал Фредди Льюис из «Спиритс оф Сент-Луис», который набрал 26 очков и сделал 10 передач.

14 февраля 1975 года Джулиус Ирвинг в матче против «Сан-Диего Конкистадорс» набрал рекордные для «Нью-Йорк Нетс» 63 очка в 4 овертаймах.

«Денвер Наггетс», выиграв Западный дивизион, показали лучшую статистику побед и поражений 65-19 (77,4%). Этот результат стал вторым в истории АБА, уступая только показателю «Кентукки Колонелс» сезона 1971/1972, когда те закончили сезон с 68 победами, проиграв лишь 16 матчей.

В Восточном дивизионе «Кентукки Колонелс» выиграли 22 матча из последних 25 встреч регулярного сезона и разделил 1-е место в нём с «Нью-Йорк Нетс».

Регулярный чемпионат 

 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей, ОЛП = Отставание от лидера по победам

Плей-офф 

В Восточном дивизионе сразу не удалось определить победителя, ибо команды «Кентукки Колонелс» и «Нью-Йорк Нетс» закончили регулярный сезон с одинаковыми показателями (58 побед при 26 поражениях), поэтому для определения обладателя первого места была организована дополнительная игра, которая уже считалась матчем плей-офф. Эта игра прошла 4 апреля 1975 года в Луисвилле (штат Кентукки) на арене «Фридом Холл» и закончилась победой «Колонелс» со счётом 108-99.

Статистика

Основные показатели

Другие показатели

Реализация бросков

Награды по итогам сезона 
 Самый ценный игрок регулярного сезона: Джулиус Ирвинг (Нью-Йорк Нетс) и Джордж Макгиннис (Индиана Пэйсерс)
 Самый ценный игрок плей-офф: Артис Гилмор (Кентукки Колонелс)
 Тренер года: Ларри Браун (Денвер Наггетс)
 Новичок года: Марвин Барнс (Спиритс оф Сент-Луис)

 Первая сборная всех звёзд:
 Ф Джулиус Ирвинг (Нью-Йорк Нетс)
 Ф Джордж Макгиннис (Индиана Пэйсерс)
 Ц Артис Гилмор (Кентукки Колонелс)
 З Мэк Кэлвин (Денвер Наггетс)
 З Рон Бун (Юта Старз)

 Вторая сборная всех звёзд:
 Ф Марвин Барнс (Спиритс оф Сент-Луис)
 Ф Джордж Гервин (Сан-Антонио Спёрс)
 Ц Свен Нэйтер (Сан-Антонио Спёрс)
 З Брайан Тэйлор (Нью-Йорк Нетс)
 З Джеймс Сайлас (Сан-Антонио Спёрс)

 Сборная всех звёзд защиты:
 Ф Уил Джонс (Кентукки Колонелс)
 Ф Бобби Джонс (Денвер Наггетс)
 Ц Артис Гилмор (Кентукки Колонелс)
 З Дон Бьюз (Индиана Пэйсерс)
 З Брайан Тэйлор (Нью-Йорк Нетс)

 Сборная новичков:
 Ф Марвин Барнс (Спиритс оф Сент-Луис)
 Ф Бобби Джонс (Денвер Наггетс)
 Ц Мозес Мэлоун (Юта Старз)
 З Гас Джерард (Спиритс оф Сент-Луис)
 З Билли Найт (Индиана Пэйсерс)

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

АБА по сезонам
АБА в сезоне 1974/1975